Do soutěže mužské čtyřhry na tenisovém turnaji Valencia Open 2015 nastoupilo šestnáct dvojic. Obhájcem titulu byl nizozemsko-rumunský pár Jean-Julien Rojer a Horia Tecău, jehož členové se rozhodli pro start na paralelně probíhajícím Swiss Indoors 2015 v Basileji.

Vítězem čtyřhry se stal nenasazený americký pár Eric Butorac a Scott Lipsky, který ve finále zdolal španělsko-běloruské turnajové čtyřky Feliciana Lópeze a Maxe Mirného ve dvou setech 7–6 a, 6–3. Oba šampioni si do žebříčku ATP připsali 250 bodů.
 
Američané získali po Estoril Open 2009 druhý spolčný titul. Pro Butorace to byla sedmnáctá deblová trofej na okruhu ATP Tour a Lipsky si odvezl čtrnácté turnajové vítězství ze čtyřhry.

Nasazení párů 
  Raven Klaasen /  Rajeev Ram (1. kolo)
  Łukasz Kubot /  Leander Paes (čtvrtfinále)
  Pablo Cuevas /  Marcel Granollers (1. kolo)
  Feliciano López /  Max Mirnyj (finále)

Pavouk

Odkazy

Reference

Externí odkazy 
 

Valencia Open
Tenis ve Španělsku v roce 2015
ATP World Tour 2015